Frank of Vranck van Bors(s)ele(n) kan verwijzen naar:
Frank van Borssele (1280-1316), was de derde zoon van Wolfert I van Borselen
Frank van Borssele (1320-1386), ook wel Frank I genoemd, was heer van Sint-Maartensdijk, burggraaf van Heusden onder andere
Frank van Borssele (1395-1470), ook wel Frank II genoemd, was graaf van Oostervant, stadhouder van Holland en Zeeland en echtgenoot van Jacoba van Beieren.